Speedo peut être :
 Speedo, marque australienne de maillots de bain et de combinaisons de natation
 Bitstream Speedo, un format de fonte numérique développé par Bitstream.